Адор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор.

Население

Примечания

Ссылки 
  
 Web turística de Gandia y la Safor
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии